Tegra:

 Tegra — система на кристалле (SoC — System-on-Chip), разработанная компанией NVIDIA как платформа для производства мобильных интернет-устройств.
 Tegra 2 — второе поколение процессора Nvidia Tegra, объединяющего функции целого компьютера в одном чипе.
 Tegra 3 — третье поколение системы на кристалле семейства NVIDIA Tegra.
 Tegra 4 — четвёртое поколение системы на кристалле семейства NVIDIA Tegra.
 Tegra K1 — пятое поколение системы на кристалле семейства NVIDIA Tegra.
 Tegra X1 — шестое поколение системы на кристалле семейства NVIDIA Tegra.